При́зренский о́круг:
 Призренский округ — административная единица частично признанной Республики Косово
 Призренский округ — административная единица автономного края Сербии Косово и Метохия
 Призренский округ — административная единица Третьего Болгарского царства, существовавшая во время Первой мировой войны.